Hannah Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Hannah Island (ö i Antarktis),

Grönland 

 Hannah Ø, ö, Qaasuitsup, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Grönlandförgreningar